Байза (, ) — словацкая и венгерская фамилия. Известные носители:
 Байза, Йозеф Игнац (1755-1836) — словацкий писатель и поэт.
 Байза, Йожеф (1804-1858) — венгерский театральный критик, писатель и поэт.
 Байза, Павол (род. 1991) — словацкий футболист, вратарь.

Другое 
 Байза — разменная монета Омана, равняется 1/1000 риала.
 Байза утца — станция Будапештского метрополитена на линии M1.
 Байза — город в Албании.
 Байза (река) — река в Забайкалье, Россия, приток Хилка.